Saint-Astier, commune française de la Dordogne,
 Saint-Astier, commune française de Lot-et-Garonne.